СВЧ — аббревиатура. Может означать:

 Сверхвысокие частоты
 СВЧ-печь — микроволновая печь
 Снайперская винтовка Чукавина

См. также 
 СВЧ-308
 СВЧ-электроника